Pisinna rugosa är en snäckart. Pisinna rugosa ingår i släktet Pisinna och familjen Anabathridae. Utöver nominatformen finns också underarten P. r. recens.

Källor 

Snäckor
rugosa